A Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da PUCRS (FAENFI) é uma das 22 faculdades da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS). Ocupa o prédio 12 da Universidade.

Oferece três cursos de graduação da área da saúde: Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia, como também o curso de Gastronomia. Conta com aproximadamente 800 estudantes.

Laboratórios 
 Laboratório de Cuidado Humano
 Laboratório de Ciência e Arte dos Alimentos
 Laboratório do Movimento Humano

Ligações externas 
 Página da Faculdade de Enfermagem, Nutrição e Fisioterapia da PUCRS

Enfermage, Nutrição, Fisioterapia